

Geografia 
 Dac – regione del Vietnam

Sigle 
 David Allan Coe – cantante statunitense
 Dermatite allergica da contatto
 Development assistance committee - Comitato di Auto allo Sviluppo (organismo dell'OCSE)
 Diamond anvil cell – cella a incudine di diamante
 DAC (Digital to Analog Converter) – convertitore digitale-analogico
 Digrafo aciclico connesso
 Discretionary Access Control – metodo d'accesso alle informazioni basato sulla volontà del proprietario, nella sicurezza informatica
 Diesel Auto Camion – marchio di autocarri rumeno
 Direct Air Capture - un insieme di tecnologie mirate al sequestro dell'anidride carbonica direttamente dall'atmosfera

Codici 
 DAC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Zia di Dacca (Bangladesh)
 dac – codice ISO 639-3 della lingua dambi

Persone 
 Pierre Dac – umorista e attore francese

Altro 
 Dac – nome alternativo del pianeta Mon Cala di Guerre stellari
 DAC – sigla della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato
 DAC Dunajská Streda – squadra di calcio slovacca